Прагматична санкція (1438) — едикт французького короля Карла VII, що обмежив владу папства над церквою у Франції
 Прагматична санкція (1549) — едикт імператора Священної Римської імперії Карла V про реорганізацію Сімнадцяти провінцій
 Прагматична санкція (1713) — закон про спадкування престолу, ухвалений імператором Священної Римської імперії Карлом VI 19 квітня 1713 року

Література 
 В. Вдовенко. Прагматична санкція // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4

Посилання 
 Прагматична санкція //